Земер (, ) — местный совет в Центральном округе Израиля.

Расположен примерно в 40 км к северо-востоку от центра Тель-Авива и в 15 км к востоку от города Нетании, на восточной окраине прибрежной равнины, на высоте 89 м над уровнем моря. Непосредственно к востоку от поселения проходит Зелёная линия, которая отделяет Израиль от Западного берега реки Иордан. В 5 км к югу от Замера находится крупный палестинский город Тулькарм, а в 5 км к северу — израильский город Бака-Джат, населённый арабами. Площадь совета составляет 8,203 км².

Местный совет был образован в 1988 году в результате слияния четырёх деревень.

Население 

Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Города Израиля